

Santos

Cristina de Bolsena, virgem e mártir, conhecida como Santa Cristina

Cristina, a Incrível, mística católica e  monja regular da Idade Média

Topônimos 
Brasil
 Santa Cristina (Parobé) - distrito do município de Parobé, no Rio Grande do Sul
Espanha
 Santa Cristina d'Aro - município na província de Girona
 Santa Cristina de la Polvorosa - município da Espanha na província de Zamora
 Santa Cristina de Valmadrigal - município da Espanha na província de Leão
 
Itália
 Santa Cristina d'Aspromonte - comuna italiana da região da Calábria
 Santa Cristina e Bissone - comuna italiana da região da Lombardia, província de Pavia
 Santa Cristina Gela - comuna italiana da região da Sicília, província de Palermo
 Santa Cristina Valgardena - comuna italiana da região do Trentino-Alto Ádige, província de Bolzano
Portugal
 Santa Cristina - freguesia no concelho de Mesão Frio
 Santa Cristina de Arões - freguesia no concelho de Fafe
 Santa Cristina de Longos - freguesia no concelho de Guimarães
 Santa Cristina de Figueiró - freguesia no concelho de Amarante
 Santa Cristina de Padreiro - freguesia no concelho de Arcos de Valdevez
 Santa Cristina do Couto - freguesia no concelho de Santo Tirso
 Póvoa de Santa Cristina - antiga freguesia incorporada em Tentúgal

 Santa Cristina - aldeia da freguesia da Vacariça - concelho da Mealhada
 Santa Cristina - aldeia da freguesia de Azueira - concelho de Mafra
 Santa Cristina - lugar da freguesia de Folgosa, concelho da Maia 
 Santa Cristina - Padroeira da Paróquia de Malta - concelho de Vila do Conde
 Santa Cristina da Pousa - freguesia no concelho de Barcelos   

Desambiguação
Desambiguações de topônimos